Irvington puede referirse a:

Irvington, villa del estado de Illinois, Estados Unidos.
Irvington, lugar designado por el censo del estado de Iowa, Estados Unidos.
Irvington, ciudad del estado de Kentucky, Estados Unidos.
Irvington, municipio del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Irvington, villa del estado de Nueva York, Estados Unidos.
Irvington, pueblo del estado de Virginia, Estados Unidos.

Irvington Road, estación del metro de Filadelfia, Estados Unidos.